The Ne'er to Return Road – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
The Ne'er to Return Road – cortometraggio del 1921 diretto da Bertram Bracken